Unterseeboot 94 ou U-94 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 94, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1917 durant la Première Guerre mondiale et qui s'est rendu le ; démoli à Bo'ness en 1920-21.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
Unterseeboot UB-94, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; devient le sous-marin français Trinité Schillemans (en hommage à André-Jean Trinité-Schillemans) jusqu'au ; démoli.
Unterseeboot UC-94, un sous-marin de type UC III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; démoli à Taranto en .
L'Unterseeboot 94, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940